Het WTA-tennistoernooi van New Haven (officieel Pilot Pen Tennis) van 2009 vond plaats van 23 tot en met 29 augustus 2009 in de Amerikaanse plaats New Haven. Het was de twaalfde editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van New Haven 2009. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel
De als tweede geplaatste titelverdedigster Caroline Wozniacki uit Denemarken slaagde erin haar titel te prolongeren. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Russin Jelena Vesnina in twee sets. Wozniacki schreef het toernooi van New Haven daarmee voor de tweede keer op haar naam. Het was haar zesde WTA-titel, de derde van 2009.

De Belgische Yanina Wickmayer, die zich via het kwalificatietoernooi een plaats in de hoofdtabel had weten te veroveren, bereikte de tweede ronde.

Dubbelspel
Het als eerste geplaatste Spaanse duo Nuria Llagostera Vives / María José Martínez Sánchez won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste Tsjechische koppel Iveta Benešová en Lucie Hradecká in twee sets. Het was hun zevende gezamenlijke titel. Llagostera Vives had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Martínez Sánchez ook vier.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

New Haven 2009
New Haven